Уланівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Уланівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Уланівська сільська рада — Сумська область, Глухівський район